Viterbi puede hacer referencia a:

 Algoritmo de Viterbi, un algoritmo en procesado de señales; o
 Andrew Viterbi, ingeniero italiano, inventor del algoritmo mencionado.